Sobór Narodzenia Matki Bożej w Baku – prawosławny sobór w Baku
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Kozielcu – prawosławny sobór w Kozielcu
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Kropywnyckim – prawosławny sobór w Kropywnyckim
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Mikołajowie – prawosławny sobór w Mikołajowie
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Rostowie nad Donem – prawosławny sobór katedralny w Rostowie nad Donem
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Sarajewie – katedra w Sarajewie
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Suzdalu –  prawosławny sobór w Suzdalu
 Sobór Narodzenia Matki Bożej w Ufie – prawosławny sobór katedralny w Ufie